Klarup (plaats), plaats in Denemarken
 Klarup (parochie), parochie in Denemarken